Das Dameneinzel der Australian Open 2019 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressiegerin war Caroline Wozniacki. Gewonnen hat das Turnier Naomi Ōsaka, die nach den US Open 2018 ihren zweiten Grand-Slam-Titel feierte. Im Finale triumphierte sie gegen Petra Kvitová mit 7:62, 5:7 und 6:4, und wurde durch diesen Sieg am 28. Januar 2019 die erste asiatische Tennisspielerin an der Spitze der Weltrangliste im Dameneinzel.

Qualifikation 
Die Qualifikation der Australian Open für die Damen fand vom 8. bis 11. Januar 2019 statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptbewerb:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks

Einzelnachweise 

Dameneinzel
2019